Мильков — русская фамилия.

Известные носители:
 Мильков, Владимир Владимирович (1951—2021) — российский историк русской философии, духовной и материальной культуры Древней Руси.
 Мильков, Фёдор Николаевич (1918—1996) — физико-географ, ландшафтовед, педагог, доктор географических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР.

Другое
 Мильков (река) — река в Румынии (:ro:Râul Milcov, Siret), приток Путны (бассейн Сирета).

См. также 
 Мильков монастырь